Соледад де лос Перез има више значења:

 Соледад де лос Перез, Ла Соледад (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Соледад де лос Перез (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику